Van den Bosch steht für:
 Van den Bosch (Adelsgeschlecht), niederländisches Adelsgeschlecht

Van den Bosch oder Vanden Bosch ist der Familienname folgender Personen:
 Agnello van den Bosch OFM (1883–1945), belgischer Ordensgeistlicher, umgekommen im KZ Dachau
 Alphonse Marie Van den Bosch (1894–1973), belgischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Matadi
 Emanuel Alphonsus van den Bosch (1854–1921), belgischer Missionsbischof im Punjab
 Gaspard van den Bosch (1587–1667), Theologe, Bischof und Hochschullehrer, siehe Gaspard Nemius
 Hippolyte Van den Bosch (1926–2011), belgischer Fußballspieler
 Iman Jacob van den Bosch (1731–1788), niederländischer Mediziner

 Johann Lonaeus van den Bosch (1514–1585), Mediziner und Rhetorikprofessor in Ingolstadt
 Johannes Adrianus van den Bosch (1813–1870), niederländischer Generalmajor und Politiker
 Kyle Vanden Bosch (* 1978), US-amerikanischer Footballspieler
 Tom Van Den Bosch (* 1985), belgischer Cyclocrossfahrer

Siehe auch:
 Bosch
 Van den Bossche
 von dem Busche
 von dem Busch
 Van-den-Bosch-Syndrom